La famille des Ferrari Berlinette comprend les Ferrari 2 places, animées par un moteur V12 longitudinale avant depuis 1965. 

 Ferrari 250 MM "Mille Miglia" (1953)
 Ferrari 250 GT "Passo corto" (1959)
 Ferrari 250 GTO (1962)
 Ferrari 275 GTB (1964)
 Ferrari Salon Dino Berlinetta Speciale (1965), première Ferrari à être dotée d'un moteur arrière central. Cette nouvelle architecture créée par Sergio Pininfarina sera utilisée à partir de 1971 sur une Ferrari Berlinetta Speciale dessinée par Leonardo Fioravanti.
 Ferrari 250 GTB/4 (1967)
 Ferrari 365 GTB/4 (1968)
 Ferrari 208 GTB Turbo (1982)
 Ferrari 308 GTB Quattrovalvole (1982)
 Ferrari 328 GTB (1985-1989)
 Ferrari 575M Maranello (2002)
 Ferrari 599 GTB Fiorano (2006)

Berlinette